Цуккаро — фамилия. Известные носители:

 Цуккаро, Таддео (1529—1566) — итальянский художник, один из ярких представителей итальянской школы маньеризма.
 Цуккаро, Федерико (1532—1609) — итальянский художник эпохи маньеризма и теоретик искусства.